haszowanie w kryptografii, dotyczące szyfrowania danych za pomocą funkcji skrótu.
 haszowanie w algorytmice, dotyczące efektywnej struktury danych, jaką jest tablica mieszająca.